Seri steht für:

 Seri (Volk), indigene Volksgruppe in Mittelamerika
 Seri (Sprache), isolierte Sprache in Mittelamerika
 Seri (Pflanze), japanischer Name einer Gemüsepflanze
 Šeri (Stier), göttlicher Stier bei den Hurritern
 Seri (Fluss), Fluss in Uganda

Seri bzw. Séri ist der Familienname folgender Personen:
 Ambroise Seri (* 1972), ivorischer Fußballspieler
 Camille Séri (* 1999), französische Leichtathletin
 Jean Seri (* 1991), ivorischer Fußballspieler

SERI steht als Abkürzung für:
 Samsung Economic Research Institute, Think Tank in Südkorea

Siehe auch:
 Serri (Begriffsklärung)
 Sery

Abkürzung